Ла-Капе́ль-Балагье́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Вильнёв. Округ коммуны — Вильфранш-де-Руэрг.

Код INSEE коммуны — 12053.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 105 км северо-восточнее Тулузы, в 55 км к западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 279 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 165 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 112 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 67,9 %, в 1999 году было 61,5 %). Из 112 активных работали 104 человека (58 мужчин и 46 женщин), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 53 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон